Лентварское староство (также Лентварская Сянюния, лит. Lentvario Seniūnija) — административно-территориальная единица на северо-востоке Тракайского района, Литва. Административным центром староства является город Лентварис.

География 
Центр староства (сянюнии) – Лентварис. Всего в сянюнии располагается 1 город и 28 деревень.

Населённые пункты 
* — перепись 2011 года

** — перепись 1989 года

Бывшие населённые пункты

Сянюнайтии 
Всего в Лентварском старостве есть 7 сянюнайтий (лит. seniūnaitija), 5 из которых находятся в Лентварисе.

 В Лентварисе:
 Костёльная;
 Ковровая;
 Кленовая многоквартирных домов;
 Лентварская многоквартирных домов;
 Рачкунская;
 За пределами Лентвариса;
 Кариотишская;
 Рикантайская.

Примечания 

Тракайский район
Лентварис
Лентварское староство
Староства Тракайского района
Староства Литвы